Veres Pál
 Veres Pál (1815–1886) királyi tanácsos
 Veres Pál (1918–2006) szexológus, újságíró
 Veres Pál (1962– ) tanár, iskolaigazgató, Miskolc polgármestere
Veress Pál
Veress Pál (1893–1945) matematikus, egyetemi tanár
Veress Pál (1906–1983) emlékíró, Kolozsvár polgármestere 1948-1952 között
Veress Pál (1920–1999) magyar festő, grafikus
Veress Pál (1929–2002) romániai magyar festő, grafikus